Tōshō-gū (東照宮) ist der generische Name für Schreine, die zu Ehren Tokugawa Ieyasus unter seinem posthumen Namen Tōshō-daigongen (東照大権現) in ganz Japan errichtet wurden.

 Nikkō Tōshō-gū ist der eigentliche Schrein in Nikkō, in dem Ieyasu bestattet wurde.
 Ueno Tōshō-gū ist der Schrein, der im Stadtteil Ueno (Tokio) errichtet wurde.